Шидертинское водохранилище (Водохранилище Гидроузла № 1) — водохранилище в Казахстане на реке Шидерты, по руслу которой идёт обратный сток воды канала имени Каныша Сатпаева. . Расположено в 50 км к западу от г. Экибастуз Павлодарской области.

Площадь водного зеркала — 10,9 км², объём — 83,71 млн м³. Высота над уровнем моря — 218 м. 

На восточном берегу водохранилища расположен посёлок Шидерты.

Примечания 

Появились в 1969 году в СССР
Водохранилища Казахстана
Экибастуз
Водные объекты Павлодарской области
Появились в 1960-е годы в Казахстане
1969 год в Казахстане